Cobbtown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cobbtown (Florida)
 Cobbtown (Georgia)
 Cobbtown (New York)

Siehe auch:
 Cobb Town